Gbagbo ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Gbagbo (* 1945), ivorischer Politiker, ehemaliger Staatspräsident
 Simone Gbagbo (* 1949), ivorische Politikerin